Pumhart von Steyr — австрийская бомбарда, созданная в начале XV века в Лицене и являющаяся крупнейшей по калибру бомбардой, сделанной из кованых железных полос.

Орудие сохранилось до наших дней и ныне хранится в Военно-историческом музее Вены, находясь в открытом доступе с марта по октябрь.

Литература

См. также 
Список самых больших артиллерийских орудий

Бомбарды
Артиллерия калибра 800 мм
Уникальные артиллерийские орудия
Осадная артиллерия
Достопримечательности Вены
Появились в XV веке